Strabomantis – rodzaj płaza bezogonowego z podrodziny Craugastorinae w rodzinie Craugastoridae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące od Kostaryki przez mokre tropikalne regiony Kolumbii, północnej Wenezueli, Ekwadoru, wschodniego Peru i zachodniej Brazylii.

Systematyka

Etymologia 
 Strabomantis:  strabos „zezowaty”; μαντις mantis, μαντεως manteōs „wieszcz” (tj. żaba drzewna).
 Limnophys: gr. λιμνοφυης limnophuēs „rosnący na błotach”, od λιμνη limnē „bagno, mokradło”; φυη phuē „wzrost”. Gatunek typowy: Limnophys cornutus .
 Ctenocranius: gr. κτεις kteis, κτενος ktenos „grzebień”; κρανιον kranion „czaszka”, od καρα kara, καρατος karatos „głowa”. Gatunek typowy: Limnophys cornutus .
 Amblyphrynus: gr. αμβλυς amblus „tępy”, od αμβλυνω amblunō „stępić”; φρυνη phrunē, φρυνης phrunēs „ropucha”. Gatunek typowy: Amblyphrynus ingeri .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Strabomantis anatipes 
 Strabomantis anomalus 
 Strabomantis biporcatus 
 Strabomantis bufoniformis 
 Strabomantis cadenai 
 Strabomantis cerastes 
 Strabomantis cheiroplethus 
 Strabomantis cornutus 
 Strabomantis helonotus 
 Strabomantis ingeri 
 Strabomantis laticorpus 
 Strabomantis necerus 
 Strabomantis necopinus 
 Strabomantis ruizi 
 Strabomantis sulcatus 
 Strabomantis zygodactylus

Przypisy

Bibliografia 
 

Craugastoridae